Stenocopia är ett släkte av kräftdjur. Stenocopia ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Stenocopia